El término cómplices puede referirse:

En derecho penal 
al plural de cómplice;

En música
 a Cómplices, dueto musical español;
 a Cómplices, álbum del dueto musical homónimo - Publicación: 2000;
 Cómplices, álbum del cantante mexicano Luis Miguel;
 Cómplices, álbum del guitarrista Chicuelo;
 Cómplices, álbum de Pedro Aznar de 1998, banda de sonido de las películas del mismo nombre;

En cine y televisión
 Cómplices, telenovela chilena del 2006;
 Cómplices, telenovela colombiana del 2008;
 Cómplices, telenovela española del 2009;
 Cómplices, película argentina de 1998;
 Cómplices, película estadounidense de 1996;
 Cómplices al rescate, telenovela mexicana del 2002;

En literatura
 Cómplices del Conde Olaf, libro.
 Cómplices, librería LGBT de Barcelona.